Game Developer peut désigner :
 Game Developer, magazine sur le développement de jeux vidéo, publié de 1994 à 2013 ;
 Game Developer (anciennement Gamasutra), site web sur le développement de jeux vidéo, fondé en 1997.